

Persone 
 Gianpietro Maffoni – politico italiano
 Riccardo Maffoni –  cantautore italiano